The Silent Enigma — другий студійний альбом англійської групи Anathema, який був випущений 23 жовтня 1995 року.

Композиції 
 Restless Oblivion - 08:03
 Shroud of Frost - 07:31
 ...Alone - 04:24
 Sunset of Age - 06:57
 Nocturnal Emission - 04:20
 Cerulean Twilight - 07:05
 The Silent Enigma - 04:25
 A Dying Wish - 08:12
 Black Orchid - 03:40

Склад 
 Дункан Паттерсон — бас гітара
 Джон Дуглас — ударні
 Вінсент Кеванах — вокал, гітара
 Деніел Кеванах — гітара

Джерела 
 The Silent Enigma  allmusic
 The Silent Enigma  last.fm

Альбоми Anathema
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми